Rua steht für:
 Rua (Moimenta da Beira), portugiesische Gemeinde im Kreis Moimenta da Beira
 Rua (Wanokaka), indonesisches Dorf im Distrikt Wanokaka auf Sumba (Indonesien)
 Rua (Spanien), spanischer Ort auf der Strecke des Jakobswegs
 ein 2001 erschienenes Album der Rockband Clann Zú

Rua ist der Name folgender Personen:
 Rua (Hunne), Hunnenkönig ca. 425–435
 Fernando de la Rúa (1937–2019), argentinischer Staatspräsident 1999–2001
 Honorio Rúa (* 1934), kolumbianischer Radrennfahrer
 Mauricio Rua (* 1981), brasilianischer Kampfsportler
 Michael Rua (1837–1910), italienischer Generaloberer des Ordens des Heiligen Franz von Sales
 Vítor Rua (* 1961), portugiesischer Gitarrist, Komponist und Musikproduzent
 Rua (Rapperin), deutsche Rapperin

RUA steht für:
 Reserveunteroffizieranwärter, siehe Unteroffizieranwärter
 Royal Ulster Academy, nordirische Kunstakademie
 Royal University of Agriculture, kambodschanische Universität
 Arua Airport (IATA-Code), Arua, Uganda

Siehe auch:
 Ruah

Abkürzung